Babel — второй студийный альбом английской фолк-рок-группы Mumford & Sons, издан 21 сентября 2012 года.
Babel дебютировал на № 1 в Англии (UK Album Chart) и США (Billboard 200). Он стал самым быстро распродаваемым диском 2012 года в Великобритании (159 000 копий в первую неделю) и США (600 000). Диск стал обладателем Грэмми в категории Альбом года на 55-й церемонии «Грэмми». Сингл «I Will Wait» возглавлял 2 рок-чарта журнала Billboard: Modern Rock Tracks и Rock Songs.

К маю 2015 года тираж альбома превысил 2,7 млн копий в США.

Рецензии 
Babel получил смешанные отзывы музыкальных критиков, со средним показателем 63 из 100 по данным 33 рецензий на сайте Metacritic (включая 12 положительных и 18 смешанных обзоров). Журнал Billboard назвал его лучшим рок-альбомом года (№ 1 в списке Year-End: Rock Albums), а журнал Rolling Stone поместил на № 11 в своём списке лучших 50 дисков 2012 года («50 Best Albums of 2012»).

Список композиций

Бонусные треки

Чарты

Еженедельные чарты

Итоговые годовые чарты

Чарты десятилетия

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Babel at AnyDecentMusic?

Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы Island Records
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, возглавлявшие Canadian Albums
Альбомы 2012 года
Премия «Грэмми» за лучший альбом года
Альбомы Mumford & Sons
Альбомы инди-рока
Альбомы инди-фолка